Кубок Болгарії з футболу 1994—1995 — 55-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вчетверте здобув Локомотив (Софія).

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|23 листопада/7 грудня 1994

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|15 лютого/8 березня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17-18 лютого/8 березня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|22 лютого/8 березня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/8 березня 1995

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5 квітня/3 травня 1995

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/17 травня 1995

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1994–1995
Болгарія
Болгарія
1994 у болгарському спорті
1995 у болгарському спорті